Кордуэнте ()  —   населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Гвадалахара, в составе автономного сообщества Кастилия — Ла-Манча. Население — 409 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 146 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 Corduente

Муниципалитеты Гвадалахары